El término Riemann en Wikipedia hace referencia a:

Bernhard Riemann, matemático alemán del ;
Geometría de Riemann, estudio de las variedades diferenciales con métricas de Riemann.
Hipótesis de Riemann, problema matemático;
Suma de Riemann, método de cálculo de una integral;
Superficie de Riemann, variedad compleja desarrollada por Riemann;
Función zeta de Riemann, función matemática del mismo matemático;
Hugo Riemann, musicólogo y pedagogo alemán de inicios del ;
Othon Riemann, filólogo francés del ;
Solomon Riemann, viajero judío del ;
Katja Riemann, actriz alemana;
Fritz Riemann, psicólogo alemán (1902-1979);
Paula Riemann, actriz alemana (1963), hija de Katja Riemann; o
Alexander Riemann, futbolista alemán (1992).